Судіць () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Судіць () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Судіць.
 Судіць () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Гересень.
 Судіць () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Пошта-Килнеу.